Příjmení Godwin nese více různých osobností:

 Mary Godwin (malířka) (1887–1960) – britská malířka
 Mike Godwin (* 1956) – americký advokát a spisovatel
 William Godwin (1756–1836) – anglický novinář, spisovatel a politický filosof